Czechowitz bezeichnet

 Czechowice, Ortschaft von Czechowice-Dziedzice, Polen
 Čechovice (Prostějov), Ortsteil von Prostějov, Tschechien